Zum Goldenen Ochsen bezeichnet:
 einen Gasthof im Landkreis Heilbronn, siehe Zum Goldenen Ochsen (Unterkessach)
 einen Schweizer Film von 1958, siehe Zum goldenen Ochsen

Siehe auch:
 Goldener Ochse, deutscher Filmpreis